Guy Verhofstadt, Premier ministre du Royaume de Belgique de 1999 à 2008.
 Dirk Verhofstadt, social-libéral belge qui s'inscrit dans le courant rawlsien.